CND, sigle composé des trois lettres C, N et D, peut faire référence à :
 Conseil national des déchets, une des instances consultatives en France, compétente sur le domaine des déchets ;
Contrôle Non Destructif ;
Campaign for Nuclear Disarmament ;
 Centre national de la danse ;
 Confédération Nationale de Danse ;

 Centre national de documentation ;
 Commission on Narcotic Drugs (en français, Commission des stupéfiants des Nations unies), la commission des stupéfiants des Nations unies ;
 Computer Network Defense, un type de Computer Network Operations ;
 Confrérie Notre-Dame, par la suite appelée CND-Castille, un service de renseignement français, créé en 1940 par le colonel Rémy, avec l'aide de Louis de La Bardonnie ;
 Conseil national de développement, le nom du parlement rwandais sous Juvénal Habyarimana.

CND est un code qui peut faire référence à :
 Aero Continente Dominicana ou Perm Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 Aéroport international Mihail Kogălniceanu, l'aéroport de Constanţa en Roumanie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CND est aussi une abréviation qui peut faire référence à :
 Canada.

Code